Elida kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elida (New Mexico)
Elida (Ohio)